Corkscrew is Engels voor kurkentrekker. De term wordt, zowel in het Engels als in het Nederlands), gebruikt in de achtbaanwereld, verwijzend naar de vorm van een kurkentrekker.

 Kurkentrekker (achtbaan), een type inversie bij een achtbaan
 Corkscrew (achtbaanmodel van Arrow Dynamics), een achtbaanmodel van constructeur Arrow Dynamics
 Corkscrew (Cedar Point), een achtbaan in het Amerikaanse attractiepark Cedar Point van bovengenoemd model
 Corkscrew (achtbaanmodel van Vekoma), een achtbaanmodel van constructeur Vekoma
 Corkscrew (Alton Towers), een voormalige stalen achtbaan in het Britse attractiepark Alton Towers van bovengenoemd model